Csehország
 Šanov, település a Rakovníki járásban
 Šanov, település a Zlíni járásban
 Šanov, település a Znojmói járásban